Соревнования по лыжному двоеборью проводятся на зимних Универсиадах начиная с 1960 года (кроме Универсиад 1975, 1981 и 2019 годов) только для мужчин.

Виды соревнований

Призёры соревнований

Индивидуальный зачёт (система Гундерсена)

Спринт

Масс-старт

Командное первенство

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Nordic Combined - FISU
 Международная федерация лыжного спорта (International Ski Federation, Fédération internationale de ski et de snowboard, FIS)